Hugo van Bourgondië (Besançon), bisschop
Hugo I van Bourgondië, hertog
Hugo II van Bourgondië, hertog
Hugo III van Bourgondië, hertog
Hugo IV van Bourgondië, hertog
Hugo V van Bourgondië, hertog